Семенка — річка у Вінницькій області, Україна, ліва притока Десни
 Семенка — присілок, Нікольський район, Вологодська область, Росія